Die 59. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  59. Division (Volksrepublik China)
  59. Division (Japanisches Kaiserreich)
  59. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  59. Motorisierte Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  59th (2nd North Midland) Division (Erster Weltkrieg)
  59th (Staffordshire) Infantry Division (Zweiter Weltkrieg)
  59. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Liste militärischer Divisionen nach Nummern